Saldanha kan som auktorsförkortning betyda:

 Cecil John Saldanha
 José de Saldanha da Gama

Robotskapade auktorsförkortningar